G7 – grupa siedmiu państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym
 G 7 – niemiecki niszczyciel z okresu I wojny światowej
 G7¹ – niemiecka seria lokomotyw parowych (seria PKP Tp1)
 G7² – niemiecka seria lokomotyw parowych (seria PKP Tp2)
 G7 – haubica 105 mm południowoafrykańskiej firmy Denel
 G7 Welcoming Committee – wytwórnia muzyczna z Kanady
 G7 Teams – międzynarodowa organizacja e-sportowa (prowadzi ranking G7)